Musume est un mot japonais signifiant fille. Il est prononcé mousoumé.

Groupes de musique

Morning Musume
Morning Musume Sakura Gumi 
Morning Musume Otome Gumi
Morning Musume Tanjō 10nen Kinentai 
Coconuts Musume
Country Musume 
Ice Creamusume